

Istituzioni 
 FBI (Federal Bureau of Investigation) – ente federale degli Stati Uniti d'America per la pubblica sicurezza
 FBI (Federation of British Industries) – federazione industriale britannica

Sport 
 FBI (The Full Blooded Italians) – gruppo di wrestling

Televisione 
FBI - organizzazione immaginaria dell'anime e manga Detective Conan
FBI - organizzazione immaginaria della serie televisiva I Soprano
 F.B.I. (The F.B.I.) – serie televisiva statunitense del 1965
 FBI – serie televisiva statunitense del 2018